Роберто Баутіста Агут був чинним чемпіоном, але цього разу не брав участі.

Данило Медведєв здобув титул, у фіналі перемігши Стіва Джонсона з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Давід Гоффен (ritirato)
  Пабло Карреньйо Буста (півфінал)
  Кайл Едмунд (чвертьфінал)
  Марко Чеккінато (2-ге коло)
  Дамір Джумгур (ritirato)
  Хьон Чун (чвертьфінал)
  Філіп Країнович (3-тє коло)
  Стів Джонсон (фінал)

  Сем Кверрі (2-ге коло)
  Ніколоз Басілашвілі (2-ге коло)
  Андрій Рубльов (2-ге коло)
  Жиль Сімон (2-ге коло, ritirato)
  Альберт Рамос-Віньйолас (2-ге коло)
  Ніколас Джаррі (чвертьфінал)
  Алекс Де Мінаур (2-ге коло)
  Петер Гойовчик (3-тє коло)

Вайлд-кард 

  Кайл Едмунд (чвертьфінал)
  Тейлор Фріц (2-ге коло)

  Борна Гойо (1-ше коло)
  Андрій Рубльов (2-ге коло)

Кваліфаєри 

  Раду Албот (2-ге коло)
  Томмі Пол (2-ге коло)

  Брейден Щур (1-ше коло)
  Ораціо Себаллос (2-ге коло)

щасливий лузер 

  Гвідо Андреоцці (3-тє коло)
  Домінік Кепфер (3-тє коло)

  Франко Шкугор (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2018